Swordfish: The Album — альбом Пола Окенфолда, выпущенный 5 июня 2001 года на лейбле London-Sire Records. Состоит из композиций, прозвучавших в фильме Пароль «Рыба-меч».

Список композиций

Ссылки 
 Описание на discogs

Альбомы Пола Окенфолда
Саундтреки 2001 года